Жарко Савић се може односити на:

Жарко Савић (Земун 20. август 1861 — Чикаго 18. јануар 1930), оперски певач
Жарко Савић, српски глумац